Prologue ist Name, Titel oder -bestandteil von
Prologue (Betriebssystem), Betriebssystem aus Frankreich
Audi Prologue, Konzeptstudie von Audi 
Marxism today (prologue), deutscher Kurzfilm von Phil Collins (2010)
Bela Kiss: Prologue, deutscher Horrorfilm (2013)
Gran Turismo 4: Prologue, Videospiel
Prologue (Album), Musikalbum der britischen Gruppe Renaissance
Prologue (Kurzfilm), britischer Kurzfilm aus dem Jahr 2015

Siehe auch:
Prolog